Luis Peña puede referirse a:

 Luis Peña (1968-), ciclista colombiano;
 Luis Peña Sánchez (1886-1959), actor español;
 Luis Peña Illescas (1918-1977), actor español, hijo del anterior;
 Luis Peña Ganchegui (1926-2009), arquitecto español; 
 Luis Peña Guzmán (1921-1995), entomólogo chileno;
 Luis Peña Sanhueza (1979-), futbolista chileno;
 Luis Peña (peleador) (1993-), peleador de artes marciales mixtas;